Kiéré peut désigner :
 Kiéré, la commune rurale située dans le département de Houndé au Burkina Faso.
 Kiéré, la commune rurale située dans le département de Silly au Burkina Faso.